Börlin ist der Familienname von

 Ernst Börlin (1905–1975), Schweizer Politiker
 Jean Börlin (1893–1930), schwedischer Balletttänzer und Choreograf